Rhédey-kastély (Emőd)
 Rhédey-kastély (Zsáka)

Külföld 
 Rhédey-kastély (Mezősámsond) - elpusztult
 Rhédey-kastély (Erdőszentgyörgy)
 Rhédey-palota